Chen Yang peut désigner :
  (né en 1977), joueur et entraîneur de football chinois ;
 Chen Yang (né en 1987), gymnaste trampoliniste chinois ;
 Chen Yang (née en 1991), lanceuse de disque chinoise ;
 Chen Yang (née en 1997), joueuse chinoise de hockey sur gazon.